АКП — аббревиатура:

Устройства, агрегаты:
 АКП — автоматическая коробка переключения передач.
 АКП — агрегат «ковш-печь» (металлургия).
 АКП — алюминиевые композитные панели.
 АКП — агрегат комбинированный почвообрабатывающий(сельское хозяйство).
 АКП — автоматический контрольный пункт (турникет).
 АКП — автомобильный коленчатый подъёмник (пожарный автомобиль).
 АКП — аэрокосмическая промышленность.
 АКП — Адаптивный компенсатор помех (Радиотехника)
Политические партии:
 АКП () — Партия справедливости и развития, Турция.
 АКП () — Коммунистическая партия Азербайджана.
 АКП (, ) — Коммунистическая партия Армении.
 АКП (, ) — Алжирская коммунистическая партия
Военное дело:
 АКП — артиллерийский корпус прорыва, крупное военное соединение в Красной Армии времён ВОВ (1943—1945).
 .45 АКП () — пистолетный унитарный патрон.

Метеорология:
 АКП — авиационная карта погоды.
 АКП — атипичная клеточная пролиферация.